Franciaország
Monchy-au-Bois, település Franciaországban, Pas-de-Calais megyében
Monchy-Breton, település Franciaországban, Pas-de-Calais megyében
Monchy-Cayeux, település Franciaországban, Pas-de-Calais megyében
Monchy-sur-Eu, település Franciaországban, Seine-Maritime megyében
Monchy-Humières, település Franciaországban, Oise megyében
Monchy-Lagache, település Franciaországban, Somme megyében
Monchy-le-Preux, település Franciaországban, Pas-de-Calais megyében
Monchy-Saint-Éloi, település Franciaországban, Oise megyében